Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1985 среди юношей до 16 лет начался 25 сентября 1984 года и закончился 3 апреля 1985 года. 25 сборных были разбиты на 12 групп по одной, две и три команды. Сборные, занявшие первые места в группах из двух команд, а также первые и вторые места в группах из трёх команд выходили в финальный раунд.

Группа 1 
{|
|-
|

|

|}

Группа 2 
{|
|-
|

|

|}

Группа 3 
 Норвегия

Группа 4 
{|
|-
|

|

|}

Группа 5 
{|
|-
|

|

|}

Группа 6 
{|
|-
|

|

|}

Группа 7 
{|
|-
|

|

|}

Группа 8 
{|
|-
|

|

|}

Группа 9 
{|
|-
|

|

|}

Группа 10 
{|
|-
|

|

|}

Группа 11 
 Болгария

Группа 12 
{|
|-
|

|

|}

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1984 году
Футбол в Европе в 1985 году
Чемпионаты Европы в 1985 году